La 15 km individuale femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta l'8 marzo 2011 alle 17:15 (UTC+5). Hanno partecipato 101 atlete.

Risultati

Note

Individuale femminile